FK Slavonín je český fotbalový klub z městské části Slavonín ve městě Olomouc, který byl založen v roce 1965. Od sezony 2016/17 hraje I. A třídu Olomouckého kraje (6. nejvyšší soutěž).

Domácí utkání hraje ve sportovním areálu zvaném Sportaréna Slavonín v Olomouci.

Historické názvy 
 1965 – TJ Sokol Slavonín (Tělovýchovná jednota Sokol Slavonín)
 2016 – FK Slavonín, z.s. (Fotbalový klub Slavonín, zapsaný spolek)

Mládežnická družstva 
FK Slavonín má 8 mládežnických družstev.

Umístění A mužstva v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

FK Slavonín „B“ 
FK Slavonín „B“ je rezervním týmem Slavonína, který se pohybuje v okresních soutěžích.

Umístění B mužstva v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strana 27

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu 
 Odznaky – Sokol Slavonín 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1965
Fotbal v Olomouci
Slavonín